V splošnem pomenu je studenčnica hladna, pitna voda, ki priteka iz manjšega izvira (studenec). Ponekod v ravninskem svetu je to tudi manjši potok, ki dobiva vodo iz izvirov podtalnice v prodnih ali peščenih rečnih nanosih. 

Na Dravskem polju sta na desnem bregu Drave dva takšna potoka, leva pritoka Dravinje:
 Hajdinska Studenčnica
 Turniška Studenčnica

Na Ljubljanskem polju:
 Studenčica, desni pritok Kamniške Bistrice

V Spodnji Savinjski dolini:
 Lava, levi pritok Savinje